Okręty US Navy o nazwie USS „Myles C. Fox”

 Pierwszy USS „Myles C. Fox” (DE-546) miał być niszczycielem eskortowym, ale jego budowa została anulowana w 1944 roku.
 Drugi USS „Myles C. Fox” (DD-829) był niszczycielem. W służbie w latach 1945-1979.

Myles C. Fox